Понта-Гроса:

 Понта-Гроса — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Парана.
 Понта-Гроса — микрорегион в Бразилии. входит в штат Парана.